Die Abkürzung SNU steht für:

 Flughafen Santa Clara, Kuba (IATA-Code)
 Service national universel, Frankreich
 Solar neutrino unit, Einheit in der Neutrinophysik

Universitäten:

 Seoul National University, Südkorea
 Shaanxi Normal University, China
 Shenyang Normal University, China
 Shiv Nadar University, Indien
 Somali National University, Somalia
 Southern Nazarene University, USA
 Sunchon National University, Südkorea

Siehe auch
 Snu (Film), portugiesischer Spielfilm von 2019
 Snu Abecassis (1940–1980), dänisch-portugiesische Publizistin

Abkürzung